

Astronomia
 Bianca – satellite naturale di Urano
 218 Bianca – asteroide

Film
 Bianca – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby
 Bianca – film del 1984 diretto da Nanni Moretti

Musica
 Bianca – EP del gruppo Alternative italiano C.O.D. del 1997
 Bianca – singolo degli Afterhours del 1999
Bianca – singolo di Leonardo Monteiro del 2018
 Bianca – album delle Dumblonde del 2019

Onomastica
 Bianca – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi 
 Bianca – personaggio Disney
 Bianca – personaggio dellOtello di Shakespeare
 Bianca – personaggio della serie Pokémon
 Bianca – personaggio della serie televisiva Raven
 Bianca – personaggio della serie di videogiochi Spyro the Dragon

Persone 
 Bianca di Borgogna (1296-1326), regina di Francia dal 21 febbraio al 19 maggio 1322
 Giuseppe Bianca (1801-1883), botanico italiano

Televisione
 Bianca – soap opera trasmessa dal 2008 su Rete 4

Pagine correlate
Bianco (disambigua)